USS Enterprise — кораблі ВМС США.

Кораблі 
 USS Enterprise (CV-6) — авіаносець США часів Другої світової війни. Авіаносець з найбільшою кількістю нагород за всю історію існування ВМФ США.
 USS Enterprise (CVN-65) — авіаносець США. На службі протягом 1961-2012 років.
 USS Enterprise (CVN-80) — запланований авіаносець типу «Джеральд Форд». Будівництво має розпочатись у 2022 році.

У фантастиці 
 USS Enterprise (NCC-1701) — вигаданий зореліт серіалу Зоряний шлях: Оригінальний серіал.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни